

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (21 sierpnia–20 grudnia) 
Źródło 1:
Źródło 2:
Źródło 3:

1. kolejka (21–23 sierpnia)

2. kolejka (28–30 sierpnia)

3. kolejka (11–14 września)

4. kolejka (18–21 września)

5. kolejka (25–27 września) 

 W pierwotnym terminie (27 września, 17:30) odwołany na wniosek gospodarzy

 W pierwotnym terminie (27 września, 17:30) odwołany na wniosek gospodarzy

6. kolejka (2–4 października) 

 W pierwotnym terminie (4 października, 12:30) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego

 W pierwotnym terminie (3 października, 17:30) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego

 W pierwotnym terminie (4 października, 15:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego

7. kolejka (17–19 października)

8. kolejka (23–26 października)

9. kolejka (6–8 listopada) 

 W pierwotnym terminie (7 listopada, 20:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego

 W pierwotnym terminie (8 listopada, 17:30) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego

 W pierwotnym terminie (6 listopada, 18:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego

 W pierwotnym terminie (8 listopada, 12:30) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego

10. kolejka (21–23 listopada) 

 W pierwotnym terminie (21 listopada, 20:00) odwołany

 W pierwotnym terminie (21 listopada, 15:00) odwołany

11. kolejka (27–30 listopada)

12. kolejka (4–7 grudnia)

13. kolejka (11–14 grudnia)

14. kolejka (17–20 grudnia)

Runda wiosenna (29 stycznia–16 maja)

15. kolejka (29 stycznia–1 lutego)

16. kolejka (5–7 lutego) 

 W pierwotnym terminie (8 lutego, 18:00) odwołany z powodu złego stanu boiska

17. kolejka (12–15 lutego)

18. kolejka (19–22 lutego)

19. kolejka (26–28 lutego) 

 Druga żółta kartka Błażeja Augustyna nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie.

20. kolejka (5–8 marca)

21. kolejka (12–15 marca) 

 Żółta kartka Michala Frydrycha nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

22. kolejka (19–21 marca)

23. kolejka (3 i 5 kwietnia) 

 W pierwotnym terminie (3 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego

24. kolejka (9–12 kwietnia)

25. kolejka (16–18 kwietnia)

26. kolejka (20–21 kwietnia)

27. kolejka (23–25 kwietnia)

28. kolejka (28 kwietnia–3 maj)

29. kolejka (7–10 maj)

30. kolejka (16 maj)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
Ekstraklasa w piłce nożnej (2020/2021)